Saint-Denis-en-Bugey é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. Estende-se por uma área de 2,61 km².

Demografia 
Em 2006 Saint-Denis-en-Bugey apresentava uma população de 2053 habitantes, distribuídos por 882 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain